Kabinett Börner bezeichnet folgende Landesregierungen Hessens unter Holger Börner (SPD):
Kabinett Börner I (1976–1978)
Kabinett Börner II (1978–1984)
Kabinett Börner III (1984–1987)